Henry Willoughby ist der Name folgender Personen:

* Henry Willoughby (Offizier) (1640–1669), englischer Offizier und Kolonialgouverneur
 Henry Willoughby, 5. Baron Middleton (1726–1800), britischer Adliger
 Henry Willoughby, 6. Baron Middleton (1761–1835), britischer Adliger
 Henry Willoughby (Politiker) (1780–1849), britischer Politiker
 Henry Willoughby, 3. Baronet (1796–1865), britischer Adliger
 Henry Willoughby, 8. Baron Middleton (1817–1877), britischer Adliger